Поташ — у хімічній промисловості поташем називають головним чином карбонат калію (K2CO3), середня сіль калію та вугільної кислоти.
 Поташ — в сільському господарстві це найменування охоплює всі солі калію, що йдуть на виготовлення добрив, але в основному хлорид калію (KCl) з невеликою домішкою сульфату калію (K2SO4).

 Поташ — село, Черкаська область, Уманський район
 Поташ — село, Черкаська область, Звенигородський район
 Поташ — залізнична станція Одеської залізниці